Der Name Ecublens bezeichnet verschiedene Orte in der Schweiz:
 die Gemeinde Ecublens FR im Kanton Freiburg
 die Gemeinde Ecublens VD im Kanton Waadt

Ecublens bezeichnet außerdem:
 Ecublens (Adelsgeschlecht) ein waadtländisches Adelsgeschlecht

Ecublens ist der Name folgender Personen:
 Nantelmus von Ecublens († 1203), Bischof von Sitten
 Wilhelm von Ecublens († 1229), Bischof von Lausanne